Sulzberg  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sulzberg (Landkreis Oberallgäu), Markt im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Sulzberg (Vorarlberg), Gemeinde im Bezirk Bregenz, Vorarlberg
Gemeindeteile:
 Sulzberg (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Sulzberg (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 Sulzberg (Gemeinde St. Margarethen an der Raab), Katastralgemeinde der Marktgemeinde St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sulzberg (Gemeinde Tiefgraben), Ortslage bei Tiefgraben am Mondsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sulzberg (Gemeinde Traunkirchen), Ortslage bei Traunkirchen am Traunsee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Sulzberg (Gemeinde Schörfling), Ortschaft von Schörfling am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sulzberg (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Sulzberg ZH, Ortschaft der Gemeinde Pfäffikon, Kanton Zürich
 ein Weiler der Gemeinde Ochlenberg im Kanton Bern

Regionen:
 Sulzberg (Trentino) Talgemeinschaft im Trentino, Italien

Baulichkeiten:
 Burgruine Sulzberg bei Sulzberg (Oberallgäu), Deutschland
 Schloss Sulzberg in Untereggen bei Goldach im Kanton St. Gallen, Schweiz

Berge und Erhebungen:
 Großer Sulzberg, 1400 m, in den Türnitzer Alpen, Niederösterreich
 Sulzberg (Chiemgauer Alpen), 1228 m, in den Chiemgauer Alpen, Oberbayern; Bergmassiv und Naturraum
 Sulzberg (Niederbayern), 1146 m, im Bayerischen Wald, LK Freyung-Grafenau, Niederbayern
 Sulzberg (Mangfallgebirge), 1117 m, im Mangfallgebirge bei Brannenburg, LK Rosenheim, Oberbayern
 Sulzberg (Böhmerwald), 1041 m, im Böhmerwald im nordwestlichsten Oberösterreich
 Sulzberg (Allgäuer Alpen), 1041 m, in den Allgäuer Alpen, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Sulzberg (Mürzsteger Alpen), 1021 m, Nebenberg des Obersbergs bei Schwarzau im Gebirge, Niederösterreich
 Sulzberg (Osterhorngruppe), 1017 m, in den Salzkammergut-Bergen bei St. Gilgen, Fuschl und Faistenau, Land Salzburg
 Sulzberg (Freiwald), ca. 900 m, im Freiwald im nordöstlichsten Oberösterreich
 Sulzberg (Ostrong), 852 m, im Ostrong im westlichen Niederösterreich
 Sulzberg (Hausruck), 770 m, im Hausruck bei Eberschwang und Geboltskirchen, Oberösterreich
 Sulzberg (St.Marein-Feistritz), 711 m, am Südostrand des Seckauer Beckens, Steiermark
 Sulzberg (Schörfling), 624 m, Vorberg des Gahbergs in den Salzkammergut-Bergen bei Schörfling am Attersee, Oberösterreich
 Sulzberg (Traunkirchen), 609 m, Vorberg des Fahrnaugupf in den Salzkammergut-Bergen bei Mitterndorf am Traunsee, Oberösterreich
 Sulzberg (Wienerwald), 606 m, im nordwestlichen Naturpark Föhrenberge bei Sulz im Wienerwald, Niederösterreich

Siehe auch:
 Sulzberger